Plaats in Indonesië
 Malangan (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Malangan (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java